KDD Engineering — українська девелоперська компанія повного циклу. Розвиває диверсифікований портфель проектів в сфері нерухомості, будує офісні та житлові комплекси, торгові центри і займається проектами змішаного призначення. Компанія надає комплексні послуги «під ключ».

Список найвідоміших об'єктів компанії:
 ЖК «PecherSKY Luxury Apartments»
 ЖК «Diplomat Hall»
 ЖК «Введенский»
 ЖК «Botanic Towers»
 Doma Center
 «Пузата Хата»
 «Domino's Pizza»